Cet arbre généalogique de Pasenhor ne donne que son ascendance agnatique. Elle est tirée d'une stèle que le prêtre dédia au dieu Apis, à Saqqarah, en Égypte.

Filiation 

Index égyptologique
Pasenhor